Elara puede referirse a:

Elara (satélite), una luna de Júpiter.
Elara, la madre de Titias en la mitología griega.
Elara, antiguo rey de Sri Lanka.